Abreibung steht in der Bildenden Kunst für:

 Frottage, Verfahren zur Übernahme von Oberflächenstrukturen
 Abklatsch (Epigraphik), Verfahren zur Kopie historischer Inschriften
 Brass rubbing, Verfahren zur Übernahme von Oberflächenreliefs auf Papier
 Steinabreibung, Übertragung einer Steinstruktur (Ritzung, Gravur oder Relief) mittels Farbpigment auf Papier
Weiteres:
 Abreibung (Medizin), milde Massageform

Siehe auch: